Thomas Brooke ist der Name folgender Personen:

* Thomas Brooke, 8. Baron Cobham († 1529), englischer Peer zur Zeit Heinrich VIII
 Thomas Brooke junior (1659–1731), Gouverneur der Province of Maryland